Die Liste zerstörter Denkmale in Bielefeld beinhaltet Gebäude in der Stadt Bielefeld in Nordrhein-Westfalen, die unter Denkmalschutz standen bzw. als denkmalwürdig erkannt waren und dennoch abgerissen wurden.

Bielefeld
!zerstort